Enshi – miasto na prawach powiatu w prowincji Hubei, w Chinach
 Enshi – prefektura autonomiczna w prowincji Hubei, w Chinach
 Enshi – meteoryt kamienny spadły w 1974 roku w prowincji Hubei, w Chinach